Зигфрид Якоби ():
* Якоби, Зигфрид (1835—1913) — немецко-британский скрипач и композитор.
 Якоби, Зигфрид (1873—1932) — немецкий общественный деятель, секретарь Альберта Эйнштейна.

Примечания